Pisicuța Unicorn Fluturaș Curcubeu (engleză: Rainbow Butterfly Unicorn Kitty) este o serie de animație pentru copii creată de Rich Magallanes. Seria este produsă de Funrise.

În serial este vorba de Felicity, o pisică magică, care este și ea parte din curcubeu, în timp ce merge în aventuri cu prietenii ei în orașul mashup din Mythlandia. Serialul a avut premiera în Statele Unite pe Nickelodeon pe 27 ianuarie 2019. În România, serialul a avut premiera pe Nicktoons pe 15 iulie 2019.

Episoade

Note

Seriale de animație
Seriale de televiziune din 2019